День Победы — праздник, отмечаемый в ряде стран мира и обычно посвящённый победе в каком-либо сражении или войне.

 7 января — Камбоджа: День Победы над режимом геноцида (1979)
 27 марта — Ангола: День Победы (неофициальный; 1976)
 27—28 апреля — Афганистан: День победы афганского народа в джихаде (1992)
 30 апреля — Вьетнам: День Победы (День Воссоединения) (1975)
 8 мая — США и ряд стран Европы: День Победы над Германией (1945)
 9 мая — СССР/Россия и ряд других стран: День Победы над Германией (1945)
 9 мая — Украина: День победы над нацизмом во Второй мировой войне
 23 июня — Эстония: День Победы над войсками Прибалтийского ландесвера в ходе Освободительной войны (1919)
 27 июня — Российская империя: День Победы армии Петра Великого над войсками Карла XII в сражении под Полтавой (1709)
 26 июля — Индия: День Победы в Каргиле (1999)
 27 июля — Северная Корея: День Победы в Отечественной Освободительной войне (1953)
 5 августа — Хорватия: День победы и благодарности отчизне (1995)
 8 августа — Ирак (до 2003 года): День Великой победы (1988)
 30 августа — Турция: День Победы (1922)
 31 августа — Афганистан: День Победы группировки «Талибан» над силами Западной коалиции (2021)
 3 сентября — СССР/Россия и КНР: День Победы над милитаристской Японией (1945)
 7 сентября — Мозамбик: День Победы (1974)
 8 сентября — Мальта: День Победы (1565, 1943)
 4 ноября — Италия: День Победы (1918)
 8 ноября — Азербайджан: День Победы (2020)
 16 декабря — Бангладеш, Индия: День Победы в Бангладеш, День Победы в Индии (1971)
 23 декабря — Египет: День Победы (1956)

Фильмы 
 «День победы» — российский фильм Фёдора Петрухина (2006).
 «День победы» — американский фильм Шона Рамсей (2010).
 «День Победы» — российский короткометражный фильм Игоря Гринякина (2012).
 «День победы» — немецко-литовский документальный фильм Сергея Лозницы о праздновании 9 мая 2017 года  русскими в Берлине (2018).

См. также 
 «День Победы» — советская песня Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова (1975).
 «День Победы» — название русской локализации компьютерной игры «Hearts of Iron» (2002).
 «День Победы II» — название русской локализации компьютерной игры «Hearts of Iron II» (2005).
 «День Победы III» — название русской локализации компьютерной игры «Hearts of Iron III» (2009).
 «День Победы IV» — название русской локализации компьютерной игры «Hearts of Iron IV» (2016).

Примечания